

События 

 Захват королём Людовиком VII Шампани.
 1144—1151 — герцог Нормандии Жоффруа V Анжуйский по прозвищу «Красивый», родоначальник династии Плантагенетов.
 1144—1145 — Папа Луций II.
 Около 1144 — Султан Масуд I разорил восточные области Византии. Мануил Комнин разбил тюрок, опустошавших Фракисию, и прогнал их до Никонии.
 Захват Эдессы мосульским эмиром Эмад-эд-Дином Зенги, который воспользовался отъездом графа Жослена II.
 1144—1148 — Кордовский эмират.

Русь
 Образование Галицкого княжества. Князь Владимир Володаревич перенёс столицу в Галич. В городе вспыхнуло восстание против его правления, которое Владимир подавил.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1144 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1144 году

См. также